Градина () — село в общине Власеница Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Население составляет 425 человек по переписи 2013 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Власеница 

Населённые пункты Республики Сербской